Cet article recense les lieux patrimoniaux du district régional du Grand Vancouver  inscrit au répertoire des lieux patrimoniaux du Canada, qu'ils soient de niveau provincial, fédéral ou municipal.

En outre, les villes suivantes possèdent leurs propres listes :
 Pour New Westminster, voir la liste des lieux patrimoniaux de New Westminster
 Pour North Vancouver (ville), voir la liste des lieux patrimoniaux de North Vancouver (ville)
 Pour Surrey, voir la liste des lieux patrimoniaux de Surrey
 Pour Vancouver, voir la liste des lieux patrimoniaux de Vancouver

Liste des lieux patrimoniaux

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Liste des lieux patrimoniaux de la Colombie-Britannique
 District régional du Grand Vancouver

Liens externes 
 
 

Grand Vancouver
Grand Vancouver